Серге́й У́сов: Усов, Сергей Алексеевич (1827—1886) — русский зоолог.
 Усов, Сергей Асафьевич (род. 1964) — советский, узбекский и белорусский легкоатлет.
 Усов, Сергей Михайлович (род. 1958) — советский и российский футболист.